Kaffit bezeichnet:
 Kaffit (Berg), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kaffit (Bucht) (auch Kaffit Kangerluat), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland